Island (livro), de Aldous Huxley (1962)
Island Records
Islands (álbum de King Crimson)
Islands (álbum de Mike Oldfield)
Islands (álbum de The Band)

Localidades
Island (Yonne), na França

Desambiguação